Franz Karl Stadlin ist der Name folgender Personen:

* Franz Karl Stadlin (Mediziner) (1777–1829), Schweizer Arzt, Naturwissenschaftler und Schriftsteller 
 Franz Karl Stadlin (Ingenieur) (1815–1894), Schweizer Ingenieur